Schlagerparade bezeichnet:

 Schlagerparade (Eurovision Song Contest 1960), Fernsehsendung
 Schlagerparade (Film), deutscher Spielfilm von Erik Ode aus dem Jahr 1953
 Schlagerparade 1960, deutscher Spielfilm von Franz Marischka aus dem Jahr 1960
 Schlagerparade 1961, deutscher Spielfilm von Franz Marischka aus dem Jahr 1961
 Die deutsche Schlagerparade, Musikreihe im SWR-Fernsehen, ausgestrahlt von 1988 bis 2000

siehe auch:
 Die Schlagerparade, Fernsehsendung